Назир:

 «Назир» — в иудаизме трактат Мишны о назирах (назореях, «посвящённых Богу», то есть принявших обет).
 Назир — арабское слово «напротив», давшее термин надир.
 Назир — мужское имя, например: Тюрякулов, Назир Тюрякулович (1892—1937).

Персоналии
 Назир, Исаак (?) — мистик, предполагаемый «отец каббалы».
 Назир, Хаким (1915—2008) — узбекский советский писатель.

См. также 
 Назиров

Примечания